A Supertaça da Boa Vista é o torneio de futebol ficando atrás apenas de ilha da Boa Vista em Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV). O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. O venceador recente esse Académica Operária o venceu o segundo título da Supertaça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2010 e permanece semelhante até os dias atuais
.

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm
Campeonato Regional da Boa Vista
Taça da Boa Vista
Torneio de Abertura da Boa Vista

Notas

Ligação externo
Associação Regional de Futebol da Boa Vista